ФО — многозначная аббревиатура, могущая означать:
 Финансовый отдел — финансовый отдел предприятия
 Федеральный округ

 фо — сокращение от фронт окклюзии

См. также 
 Фо